Токсіньї́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 220 км на південний захід від Парижа, 115 км на південний захід від Орлеана, 23 км на південний схід від Тура.

Історія 

1-1-2018 Токсіньї і Сен-Бо було об'єднано в новий муніципалітет Токсіньї-Сен-Бо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 485 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1254,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Токсіньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Токсіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ендр і Луара